Un ange passe – cortometraggio del 2010 della regista tunisina Leyla Bouzid
 Un ange passe – lungometraggio del 1975 diretto da Philippe Garrel